Дми́трий Алекса́ндрович Ивано́в:
 Иванов, Дмитрий Александрович (род. 1971) — российский менеджер, футбольный функционер.
 Иванов, Дмитрий Александрович (род. 1982) — российский хоккеист.
 Иванов, Дмитрий Александрович (род. 1994) — российский биатлонист.
 Иванов, Дмитрий Александрович (род. 1999) — российский программист, гражданский активист.